Goljak je lahko:
 Goljak, gora v Srbiji
 Goljak, otoček v Jadranskem morju, ki pripada Hrvaški.
 Goljak Klanječki (Hrvaška)
 Goljak, Jastrebarsko (Hrvaška)